Tinkham ist der Familienname folgender Personen:

 George H. Tinkham (1870–1956), US-amerikanischer Politiker
 Michael Tinkham (1928–2010), US-amerikanischer Physiker

Tinkham als Teil von Firmierungen:
 Tinkham Cycle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller